Копа Пильзнер 2014 () — 56-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Результаты матчей

Третий этап (финал)

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2014 на rsssf.com

2014
Эквадор
2014 год в Эквадоре